O termo kraft se refere a: 

 Kraft Foods Inc., empresa de alimentos
 Processo Kraft, processo de obtenção de polpa para fabricação de papel
 Krafts, o mesmo que arte de instalações

Desambiguação